Татиев — фамилия. Известные носители:

 Татиев, Ираклий Георгиевич (1917—1974) — советский архитектор.
 Татиев, Константин Иванович (1893—1963) — советский судебный медик, доктор медицинских наук, профессор.
 Татиев, Руслан Мажитович (1955—2020) — российский политический деятель, председатель Совета министров Ингушской Республики в 1993 году.